Atti di convegno – pubblicazioni a stampa di tipo accademico contenenti il resoconto di convegno o conferenza
 Atti – divinità paredra di Cibele
 Atti degli Apostoli – testo del Nuovo Testamento
 Atti – raccolta discografica di Joan Thiele del 2022

Persone 
 Antonio Atti (1897–...) – politico italiano
 Arturo Atti  (1870-1944) – imprenditore italiano
 Fausto Atti (1900-1945) – politico e rivoluzionario italiano
 Francesco Atti ( ...–1361) – vescovo cattolico e cardinale italiano
 Isotta degli Atti (1432 circa–1474) – nobildonna italiana
 Jacopo de Atti (...–1344) – vescovo italiano
 Ugo degli Atti (prima metà del XIII secolo–1270 circa) – religioso italiano della Congregazione dei Silvestrini

Pagine correlate
Atto